Carlo Zannetti – chitarrista, cantautore e scrittore italiano
 Ferdinando Zannetti – medico, chirurgo e accademico italiano
 Francesco Zannetti – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Luigi Zannetti – tipografo italiano

Pagine correlate 
 Zanetti